El término tradición puede referirse a:
Tradición indígena.
 Tradición apostólica.
Folclore, tradición cultural popular.
Tradición (Derecho).
Tradición gramatical.
 Tradición, cada uno de aquellos acervos que una población considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres.
 Tradición oral.
 Tradición hinduista.